Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2010 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Vania King in Jaroslava Švedova sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (četrtfinale)
  Liezel Huber /  Nadja Petrova (finale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (prvi krog)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (tretji krog)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (četrtfinale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (prvakinji)
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (polfinale)
  Anabel Medina Garrigues /  Yan Zi ''(drugi krog)

<li>  Cara Black /  Anastasia Rodionova (polfinale)
<li>  Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (tretji krog)
<li>  Alisa Klejbanova /  Jekaterina Makarova (drugi krog)
<li>  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (tretji krog)
<li>  Monica Niculescu /  Shahar Pe'er (tretji krog)
<li>  Jelena Vesnina /  Vera Zvonarjova (četrtfinale)
<li>  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (četrtfinale)
<li>  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2010